Ra, Re – bóg słońca, czczony w starożytnym Egipcie
 Ra (radium) – symbol chemiczny pierwiastka rad
 Ra – Liczba Rayleigha, jedna z liczb podobieństwa związana z przenoszeniem ciepła, w szczególności konwekcją
 Ra – prowincja Fidżi
 Ra – postać w filmie Gwiezdne wrota
 RA – urząd rejestracji, element infrastruktury klucza publicznego PKI
 Ra – album niemieckiej grupy rockowej Eloy
 .ra – jedno z rozszerzeń plików RealAudio
 ra – znak japońskiego sylabariusza kana
 Ra – singel rumuńskiej piosenkarki Inny